Краненбург може бити:

 Краненбург (Осте), општина у округу Штаде, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Краненбург (Доња Рајна), општина у округу Клефе, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.